C23 può riferirsi a:

Astronomia 
C23, designazione del catalogo Caldwell di NGC 891, una galassia visibile nella costellazione di Andromeda

Codici 
C23, codice dell'osservatorio astronomico di Olmen
C23, codice ECO di alcune varianti della partita di alfiere, un'apertura degli scacchi

Altro 
HMS C23, sommergibile della classe C della Royal Navy
Sauber C23, vettura di Formula 1